Провулок Євгена Гуцала (Вінниця)
 Провулок Євгена Гуцала (Київ)

Див. також 
 Вулиця Євгена Гуцала